Сімоно Хіро () — японський сейю.

Ролі

Аніме серіали

Bobobo-bo Bo-bobo
Daa! Daa! Daa!
Cluster Edge
D.Gray-Man
Ef: A Fairy Tale of the Two.
Fushigi Boshi no Futago Hime
Kaleido Star
Melody of Oblivion
Nagasarete Airantou
Ōkiku Furikabutte
RahXephon
Sgt. Frog
Sketchbook ~full color's~
Solty Rei
Special A
Uta-Kata
Tokyo Majin Gakuen Kenpuchō: Tō
Kannagi: Crazy Shrine Maidens

OVA

Memories Off 3.5: Omoide no Kanata he
Tsubasa Tokyo Revelations

Аніме фільми

RahXephon: Tagen Hensōkyoku

Ігри

Aquakids
Atelier Lilie: Salburg's Alchemist 3
Cherry Blossom
D→A: White 
Disgaea 2: Cursed Memories 
Disgaea 3 
Eternal Sonata 
Eureka Seven: TR1: New Wave 
Phantom Brave 
RahXephon: Sōkyū Gensōkyoku 
Shadow Hearts 2
Shikigami no Shiro: Nanayozuki Gensōkyoku
Shōjo Yoshitsuneden 
Super Robot Wars MX
Wild Arms 5 
Tales of Symphonia: Knight of Ratatosk 
Teikoku Sensenki 
Zack & Wiki: Quest for Barbaros' Treasure

Радіо
Voice Crew

Радіопостановки
Shimekiri no Sono Mae ni!?
Teikoku Sensenki 
Bokura no Unsei: Seifuku to Anata
Waga Mama dakedo Itoshikute 
Beauty Pop

Посилання
http://ip.tosp.co.jp  Офіційний сайт
www.office-cc.com  (Сайт музичного гурту, у якому грає Сімоно Хіро)

Сейю
Уродженці Токіо